Halobisium är ett släkte av spindeldjur. Halobisium ingår i familjen helplåtklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Helplåtklokrypare
Halobisium